Танака Мититаро (; 1902—1985) — японский учёный, исследователь философии.

Родился в префектуре Ниигата.

Профессор Киотского университета. Занимался изучением античной философии. Особых успехов достиг в исследовании платонизма. Награжден Орденом культуры.

Автор трудов «Логос и идея», «Платон» и других.

Книги

Источники и литература 
 Танака Мититаро // 『日本大百科全書』 [Энциклопедия Ниппоника]. — 第2版. — 東京: 小学館, 1994—1997. — 全26冊. 
 田中美知太郎  — Yahoo!百科事典 

Философы Японии
Историки философии